

Cinéma 

 The Forbidden Room, film muet américain réalisé par Allan Dwan, sorti en 1914 ; ;
 The Forbidden Room, film muet américain réalisé par Lynn Reynolds, sorti en 1919 ;
 The Forbidden Room, titre original du film canadien La Chambre interdite réalisé par Guy Maddin et Evan Johnson, sorti en 2015. ;